Yecheng ist mehrdeutig. Es steht für:

 den chinesischen Namen des Kreises Kargilik im Regierungsbezirk Kaxgar des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang in der Volksrepublik China;
 Yecheng (Nanjing) (), eine antike chinesische Stadt im 5. Jahrhundert v. Chr. auf dem Gebiet der heutigen Stadt Nanjing in der Provinz Jiangsu;
 Ye (Stadt), die archäologische Stätte einer antiken Stadt im Kreis Linzhang der Stadt Handan in der chinesischen Provinz Hebei.